Франко Читти (23 апреля 1935, Рим, Италия — 14 января 2016, там же) — итальянский актёр.

Биография 
Постоянный участник фильмов Пьера Паоло Пазолини, а также своего брата — .

Снимался также в ролях второго плана в картинах Бернардо Бертолуччи, Валерио Дзурлини, Марселя Карне, Фрэнсиса Форда Копполы, Элио Петри. C 1989 года успешно выступал на ТВ и   театральной сцене.

Совместно с братом написал сценарий и срежиссировал ленту  «Мультфильмы» (Cartoni animati, 1997).

Фильмография 
 1961 — «Аккатоне», реж. П. П. Пазолини — Витторио Катальдо по прозвищу Аккатоне
 1962 — «Мама Рома», реж. П. П. Пазолини — Кармине
 1962 — «Просо для птичек», реж. Марсель Карне
 1962 — «Самый короткий день» (), реж. Серджо Корбуччи
 1967 — «Царь Эдип», реж. П. П. Пазолини — Эдип
 1968 — «Теорема», реж. П. П. Пазолини
 1968 — «Сидящий одесную», реж. Валерио Дзурлини — Оресте
 1969 — «Свинарник», реж. П. П. Пазолини
 1970 — «Остия», реж. Серджо Читти — Раббино
 1971 — «Декамерон», реж. П. П. Пазолини
 1971 — «Кентерберийские рассказы», реж. П. П. Пазолини
 1972 — «Крёстный отец», реж. Ф. Ф. Коппола 
 1972 — «Рим — человек в ресторане
 1974 — «Цветок тысяча и одной ночи», реж. П. П. Пазолини
 1977 — «Тодо модо», реж. Элио Петри
 1977 — «Жертвы кошек» (другое название — «Смотри, как я убиваю», ), реж. Альдо Бидо
 1977 — «Казотто» (), реж. — Серджо Читти
 1979 — «Луна» (), реж. Б. Бертолуччи
 1981 — «Похлёбка» (), реж. Серджо Читти
 1990 — «Крёстный отец 3», реж. Ф. Ф. Коппола — Кало
 1990 — «Секрет», реж. Франческо Мазелли
 1996 — «Крёстный отец итальянского квартала», реж. У. Ф. Джордани
 1997 — «Мультфильмы» (), реж. — Франко Читти, Серджо Читти
 1998 — «Ступени к славе» (), реж. — Риккардо Донна, Джанфранческо Ладзот, Хосе Мария Санчес — дядя Франко
 2002 — «Пьер Паоло Пазолини и правота мечты» (Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno), реж. — Лаура Бетти, Паоло Костелла

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников